Оре́ховка (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Коренёвского сельсовета.

Расположена в центральной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 3,5 км, до центра сельсовета деревни Корени по прямой — чуть более 1,5 км. Ближайшие населённые пункты — Затишье, Корени, Сморгонь. Площадь занимаемой территории составляет 0,4100 км², протяжённость границ 7350 м.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 121 человек.

Вдоль северной границы Ореховки проходит автодорога республиканского значения  Борисов — Вилейка — Ошмяны.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сморгонского района